Лежантиль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лежантиль, Гийом — французский астроном, член Французской академии наук.
  (1307—1311) — британский политик.

Другое 
 Лежантиль — большой древний ударный кратер в юго-западной приполярной части видимой стороны Луны.